Су́рия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 23,53 км². Население — 6359 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается Святой Кристофоль.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Mapa de Súria en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны